Baden signifie baigner en allemand. Le mot Baden a été utilisé pour désigner plusieurs localités fondées autour de sources thermales dans les pays germanophones.

Toponymes 

pays germanophones

 Baden, nom originel de la ville allemande de Baden-Baden qui, par extension, a donné les noms du pays de Bade, du margraviat, puis grand-duché de Bade, puis république de Bade, territoire fusionné avec le Wurtemberg en 1952 au sein d'un Land nommé Bade-Wurtemberg ;
 Baden, commune suisse située dans le district de Baden, dans le canton d'Argovie ; cette ville a donné son nom à un éphémère canton de Baden, qui n'a existé que de 1798 à 1803 ;
 Baden, ville autrichienne située dans le district de Baden, dans le Land de Basse-Autriche ;
 Baden, la principale agglomération de la ville allemande de Achim ;
 voir aussi toutes les villes germaniques commençant par , « bain » en allemand ;

Bretagne
 Baden, commune française du Morbihan ;
 Larmor-Baden, commune française du Morbihan ;

Amérique du Nord
 Baden, ville américaine située dans le comté de Beaver (Pennsylvanie) ;
 Baden, localité canadienne, située dans la province du Manitoba ;
 Baden, localité canadienne située dans la province de l'Ontario ;
 Baden Township, localité américaine située dans le comté de Ward (Dakota du Nord).

Patronyme 

 Max von Baden (1867-1929), chancelier impérial d’Allemagne ;
 Michael Baden (1934-), médecin légiste américain ;
 George Baden-Powell (1847-1898), mathématicien britannique ;
 Robert Baden-Powell (1857-1941), fondateur du scoutisme, frère de George ;
 Baden Powell (1937-2000), guitariste et compositeur brésilien.

Prénom

Navire 
Baden peut aussi désigner :
 SMS Baden, cuirassé construit en 1915 pour la Kaiserliche Marine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de localités